Шара́пово — село в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Село Шарапово расположено в юго-западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 128 км. Высота над уровнем моря 142 м.

Название 
В письменных источниках село упоминается как Шараповская, позднее Шарапово.

Название связано с некалендарным личным именем Шарап.

История 
Впервые упоминается в писцовой Владимирской книге В. Кропоткина 1637—1648 гг. как деревня Шараповская волости Вышелесский Остров Владимирского уезда. Деревня принадлежала Аристарху Гавриловичу Гайтурову и Григорию Титовичу Животову.

В 1844 году крестьяне деревни выкупили землю став вольными хлебопашцами.

В 1869 году из села Лелечи была перевезена деревянная церковь, деревня стала селом.

В 1870 году открыта школа (земское училище). Школа была основана сельским обществом, плата за учение не бралась. Обучение длилось 3 года. В 1886 году в школе обучалось 40 учеников (25 мальчиков и 15 девочек), все дети крестьян. В младшем отделении 17, в среднем 15 и в старшем 8 учеников. Учебный год длился 156 дней (с 24 сентября по 3 июня) по 5 учебных часов в день.

В 1882 году возведена каменная церковь Троицы Живоначальной, взамен старой деревянной.

После отмены крепостного права село вошло в состав Куплиямской волости.

С 1917 по 1922 год была отдельная Шараповская волость, с 1922 года в составе Середниковской волости.

В советское время село входило в Шараповский сельсовет.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)